Betriebsmittel steht für:

 Betriebsmittel (Elektrotechnik), ein Bauteil, eine Baugruppe oder ein Gerät einer elektrischen Anlage
 Betriebsmittel (Informatik), ein Systemelement in der Informatik, das von Prozessen zur korrekten Ausführung benötigt wird
 Betriebsmittel (Produktion), ein Arbeitsmittel zur Erfüllung einer Aufgabe in einem Arbeitssystem